Trojanowski est un nom polonais voulant dire " fils de troyens ".
Patronyme polonais porté par :

 Daniel Trojanowski, rameur polonais
 Stanisław Antoni Trojanowski, bienheureux franciscain
 Mark Trojanowski, batteur du groupe Sister Hazel
 Zdzisław Trojanowski, joueur polonais de hockey sur glace des années 1950
 Wojciech Trojanowski, athlète polonais
 Sébastien Trojanowski, acteur dans le film 5'13" d'Adrien Lhommedieu (2008)
 Tadeusz Trojanowski, lutteur polonais
 Wincenty Trojanowski, graveur polonais